Châteauvieux (Alte Alpi)  – comune francese
 Châteauvieux (Loir-et-Cher)  – comune francese
 Châteauvieux (Varo)  – comune francese
 Châteauvieux, ex comune francese, accorpato a Montluçon nel 1794